«Лю́ди, досто́йные уваже́ния» () — кинофильм по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Макбет».

Сюжет 
Майк, наёмный убийца одного мафиозного клана, получает предсказание, что он станет главой этой семьи. Он решает добиться этого во что бы то ни стало. Начинает Майк с убийств боссов своего клана, при этом ему всё удастся провернуть так, что вина падёт на других членов семьи, по сути конкурентов Майка. Он добивается своего, становится боссом мафии. Но за всё содеянное, в том числе и за власть, надо когда-нибудь расплачиваться, причём в случае Майка той же монетой.

В ролях

Ссылки 
  
 
 
 Рецензия и критика фильма Роджера Эберта  
 

Фильмы-драмы США
Экранизации «Макбета»
Фильмы США 1990 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях